Fußballer des Jahrhunderts steht für:
 Fußballer des Jahrhunderts in Deutschland, siehe Fußballer des Jahrhunderts (Deutschland) #Spieler des Jahrhunderts
 Fußballer des Jahrhunderts in Österreich, siehe Herbert Prohaska
 Fußballer des Jahrhunderts in Afrika, siehe Afrikas Fußballer des Jahres #Afrikas Fußballer des Jahrhunderts (1998)
 Fußballer des Jahrhunderts in Asien, siehe Asiens Fußballer des Jahres #Asiens Fußballer des Jahrhunderts (1998)
 Fußballer des Jahrhunderts in Ozeanien, siehe Ozeaniens Fußballer des Jahres #Ozeaniens Fußballer des Jahrhunderts
 Fußballer des Jahrhunderts in Südamerika, siehe Südamerikas Fußballer des Jahres #Südamerikas Fußballer des Jahrhunderts (1998)

Siehe auch:
 UEFA Golden Jubilee Poll, beste europäische Fußballspieler der letzten fünfzig Jahre
 UEFA Jubilee 52 Golden Players, bedeutendste Spieler der UEFA-Mitgliedsverbände